The Divine Comedy:

 The Divine Comedy — музыкальный альбом 1994 года Миллы Йовович.
 The Divine Comedy — музыкальная группа из Северной Ирландии.

См. также 
 Божественная комедия